Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування 2022 пройшли 20 липня. Кваліфікація відбулась 17 липня.

Медалісти

Змагання

Фінальний раунд

Основна сітка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2022